Die ITF Womens Circuit Suzhou 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Suzhou. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 8. bis 14. Oktober 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)